Флаг Иссинского муниципального района Пензенской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг Иссинского района представляет собой прямоугольное скошенное бело-красное полотнище с соотношением сторон 2:3, несущее в середине красно-серебряную ветку ивы, положенную по линии скошения, листьями вверх».

Обоснование символики 
Флаг Иссинского района разработан на основе герба района.

Районный центр Исса основан на рубеже XVII—XVIII веков и назван по реке, на которой построен. В документах XVII века он упоминается как Иса. Вероятно, названия речки и поселения связаны с мордовским «иса» (ива). Возможно, названия произошли от древнего финно-угорского «ис» — вода, река (сравните марийское слово «икса — ветвь, протока», которое могло произноситься без «к» — «иса»). Известно, что ива растёт по берегам водоёмов, рек, прудов. Поэтому близость двух вариантов происхождения названия районного центра отражено на флаге веткой ивы, которая внешним видом напоминает протоки, ручейки собирающиеся в одну широкую водную артерию.

Важной вехой в истории района стало то, что с XVIII века здесь находилось имение графов Воронцовых, что символически отражено на флаге диагональным делением флага на красную и белую части — так же как разделён щит герба графов Воронцовых.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника.

Белый цвет — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания 

Ива в геральдике